Concordia (lat. „Eintracht“) ist der Name folgender Personen:
 Concordia (Mythologie), Göttin der Eintracht in der römischen Mythologie
 Concordia (Heilige) († 258), Heilige der römisch-katholischen Kirche

Concordia ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Concordia (Bezirk), in Manitoba, Kanada
 Municipio Concordia, in Sinaloa, Mexiko
 Concordia Parish, Verwaltungseinheit in Louisiana, USA
 Titularbistum Concordia, ein römisch-katholisches Titularbistum
 Concordia Sagittaria, eine Gemeinde in der Provinz Venedig, Italien (röm. Iulia Concordia)
 Concordia sulla Secchia, eine Gemeinde in der Provinz Modena, Italien
 zu Herren, Grafen und Markgrafen von Concordia siehe Herzogtum Mirandola
 Concordia Iulia, Stadt in Hispanien, siehe Nertobriga (Hispania Baetica)
 Concordia (Gallien), gallische Stadt am Rhein
 Colonia Iulia Concordia, heute Mudanya in der Türkei
 Concordia (New Jersey), Stadt im Middlesex County, New Jersey
 Concordia (Sinaloa), Stadt im Bundesstaat Sinaloa, Mexiko
 Concórdia, Gemeinde im Bundesland Santa Catarina, Brasilien
 Concordia (Argentinien), Stadt in der Region Entre Ríos, Argentinien
 Concordia (Olancho), Honduras
 Concordia (Coahuila), Mexiko
 Concordia (Antioquia), Kolumbien
 Concordia (Magdalena), Kolumbien
 Concordia (Free State), Südafrika
 Concordia (Northern Cape), Südafrika
 Concordia (Kansas), USA
 Concordia (Missouri), USA
 Concordia (Sint Eustatius), Ort auf der Karibikinsel Sint Eustatius
 Puerto Concordia, Gemeinde in Kolumbien

Concordia ist der Name folgender Schiffe:
 Concordia (Schiff, 1827), das erste deutsche Dampfschiff auf dem Rhein
 Concordia (Schiff, 1992), Schulschiff, das 2010 vor Brasilien sank
 Costa Concordia, Kreuzfahrtschiff, 2012 vor Italien havariert
 Liste von Schiffen mit dem Namen Concordia
 Concordia (Dampfschiff, 1872), dass am Zürichsee bei Meilen sank 

Concordia wurde häufig in verschiedenen Zusammenhängen im Bergbau verwendet:
 Zeche Concordia, Rechtsform „Bergwerksgesellschaft Concordia“, Oberhausen (Rheinland)
 Villa Concordia, zugehörige Direktorenvilla
 Concordiasee (Oberhausen), ebendort aus Bergsenkungen entstanden
 Zeche Vereinigte Concordia, Sprockhövel
 Kleinzeche und Stollen in Essen 1839 – 1906, erschlossen durch die Pferdebahn Deilthaler Eisenbahn
 Concordiahütten an mehreren Orten (Weiterleitung)
 Grube Concordia, Name an mehreren Orten (Weiterleitung)

Concordia ist außerdem der Name von:
 verschiedenen Vereinen und Dienstleistern, siehe Eintracht
 verschiedenen Sportmannschaften, siehe Fußballvereinsname#Eintracht, Concordia, Union
 eine militärische Mission der EUFOR, siehe EUFOR#Operation in Mazedonien 2003 (Concordia)
 Concordia Electrizitäts-AG, ehemalige Holding
 Concordia University, eine Universität in Montreal, Kanada
 Concordia Versicherungs-Gesellschaft auf Gegenseitigkeit, ein deutscher Versicherungsverein
 Concordia Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung, eine Schweizer Kranken- und Unfallversicherungsgesellschaft
 Concordia (Verein), zur Förderung des Wohles der Arbeiter
 Concordia (Zeitschrift) der Romantik, (1820; 1823)
 Concordia-Theater Bremen, ein ehemaliges Theater in Bremen
 Gesellschaftshaus Concordia in Wuppertal
 Presseclub Concordia, österreichischer Presseclub
 Concordia-Preis, österreichischer Publizistikpreis des Presseclubs Concordia
 Corps Concordia Rigensis, deutsch-baltisches Corps in Hamburg
 Studentenverbindung Concordia, Bern
 Concordia (Spiel), ein Brettspiel
 Concordia (Automarke), ehemalige französische Automarke
 Concordia (Flugzeug), ein Segelflugzeug der Offenen Klasse
 eine Dampflokomotive der KFNB, siehe KFNB – Jupiter, Gigant, Concordia und Bruna
 Guy-Concordia (Metro Montreal), U-Bahn-Station in Montreal
 Camp Concordia, Kriegsgefangenenlager in Kansas (Zweiter Weltkrieg)
 Station Dome Concordia, eine internationale Forschungsstation, Antarktis
 Concordia 2000, die Glocke auf dem Gipfel des Kronplatzes in Südtirol
 Concordia, der Name der Glocke in dem Gedicht Das Lied von der Glocke von Friedrich Schiller
 (58) Concordia, ein Asteroid
 Concordia Sozialprojekte, eine von Georg Sporschill gegründete Stiftung, die in einigen südosteuropäischen Ländern Hilfe zur Selbsthilfe leistet
 La Concordia (Fribourg), ein Harmonieorchester
 Concordia (Kartoffel), eine Kartoffelsorte
 Ressource zur Concordia, Berlin

Concordia ist der Name folgender im NRHP gelisteter Objekte:
 Concordia Cemetery, in Buffalo, New York, ID-Nr. 08000106
 Concordia German Evangelical Church and Rectory, in Washington, DC, ID-Nr. 78003055
 Concordia Historic District, in Milwaukee, Wisconsin, ID-Nr. 85001688
 Concordia Log Cabin College, in Altenburg, Missouri, ID-Nr. 78001671
 Concordia Mill, in Cedarburg, Wisconsin, ID-Nr. 74000116
 Concordia Parish Courthouse, in Vidalia, Louisiana, ID-Nr. 04000081

Siehe auch:
 Concordia-Festsäle
 Concordiaplatz
 Concordiaplatz (Wien), Platz in Wien, Österreich
 Concordiatempel
 Cristo de la Concordia
 Concord
 Hohenzollern Typ Concordia, Lokomotive
 Konkordia-Diagramm
 Konkordie
 Konkordiaplatz, Ursprung des Grossen Aletschgletschers, Schweiz
 Konkordiahütte, Schutzhütte in den Berner Alpen, Schweiz
 La Concordia
 Villa Concordia